Leuschel ist der Familienname folgender personen:

 Reinhold Leuschel (1907–1944), deutscher Turner
 Roland Leuschel (* 1937), deutscher Bankier und Autor